Роскея () — род травянистых растений семейства .

Таксономия 
Род назван в честь английского ботаника Уильяма Роскоу.

,  2: 97 (1806).

Виды 
Род включает 24 вида:

Примечания

Литература 
 

Имбирные
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей